Āb Ask (persiska: آب اسک, اَسك) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Mazandaran, i den norra delen av landet,  km öster om huvudstaden Teheran. Āb Ask ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Āb Ask är bergig åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Āb Ask ligger nere i en dal. Runt Āb Ask är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Damāvand,  km söder om Āb Ask. Trakten runt Āb Ask består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Mazandaran